Nijnegorski (en rus: Нижнегорский) és un poble (possiólok) de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 8.741 habitants. És la seu administrativa del districte homònim. Fins al 1944 la vila es deia Seitler.

Referències 

Possiolki de la República Autònoma de Crimea